
Termin -{CCN}- ima više značenja.

 Genetički kod za prolin
 Notacija cementne hemije, oznake za pojednostavljivanje formula cementne hemije